Naumburg kan henvise til flere steder:

 Naumburg (Saale) – en by i Sachsen-Anhalt
 Naumburg (Hessen) – en lille by i Hessen
 Nowogrodziec – en by i Polen, der på tysk hedder Naumburg am Queis
 Nowogród Bobrzański – en by i Polen, der på tysk hedder Naumburg am Bober